Pratz est un toponyme qui peut désigner :

 Pratz (Jura), commune française du département du Jura, en région Bourgogne-Franche-Comté ;
 Pratz (Haute-Marne), ancienne commune française du département de la Haute-Marne, en région Grand Est ;
 Pratz (Luxembourg), section de la commune luxembourgeoise de Préizerdaul, dans le canton de Redange.